Кульчи́цкий — польская (Kulczycki) и украинская (Кульчицький) фамилия.

Известные носители 
 Кульчицкий, Александр Яковлевич (1814 или 1815—1845) — русский писатель, театральный критик, автор стихотворных переводов и подражаний, близкий друг Белинского.
 Кульчицкий, Андрей Иванович (в монашестве Александр; ок. 1823—1888) — епископ Русской православной церкви, епископ Костромской и Галичский.
 Кульчицкий, Валентин Михайлович (1881—1943) — русский офицер и литератор.
 
 Кульчицкий, Владислав Николаевич (род. 2002) — белорусский футболист.
 Кульчицкий, Евгений Анатольевич — главный консультант по разработке танка БТ-20.
 Кульчицкий, Иван (в монашестве Иннокентий; 1680—1731) — святой Русской православной церкви, первый иркутский епископ.
 Кульчицкий, Игорь Евстафьевич (род. 1941) — украинский футболист, игравший за львовские «Карпаты».
 Кульчицкий, Константин Иванович (1922—1997) — украинский учёный, топографоанатом, морфолог, академик АПН Украины, профессор.
 Кульчицкий, Лев Яковлевич (1813—1873) — контр-адмирал, тринадцатый градоначальник Таганрога.
 Кульчицкий, Людвиг Станиславович (1866—1941) — польский социолог, революционер, публицист и политический деятель.
 Кульчицкий, Михаил Валентинович (1919—1943) — русский советский поэт.
 
 Кульчицкий, Олег Владимирович (род. 1958) — Народный артист Украины.
 Кульчицкий, Сергей Петрович (1963—2014) — украинский военачальник, генерал-майор, Герой Украины.
 Кульчицкий, Станислав Владиславович (род. 1937) — известный украинский историк и педагог.
 Кульчицкий, Стефан Иванович (1879—1937) — белорусский православный священнослужитель.
 Кульчицкий, Франциск Ксаверий (1738—1780) — львовский архитектор эпохи рококо и раннего классицизма.
 Кульчицкий, Юрий Франц (1640—1694) — украинский купец, военнослужащий, дипломат и разведчик.



См. также